Gornja Slatina je lahko:
 Gornja Slatina, Bosna in Hercegovina
 Gornja Slatina, Srbija